William Wright, Will Wright o Bill Wright possono riferirsi a:

Autori, poeti e scrittori 
 William Wright (1829-1898), vero nome di Dan DeQuille, scrittore, giornalista e umorista statunitense
 William Wright (n. 1930) –  scrittore, editore e drammaturgo statunitense
 William Wright (1837-1899) –  missionario irlandese e autore di The Empire of the Hittites
 William Wright (n. 1782) –  poeta scozzese
 William Aldis Wright (1831-1914) –  scrittore ed editore inglese

Spettacolo 
 Bill Wright – produttore televisivo e creatore del quiz britannico Mastermind
 Will Wright (1891-1962) –  attore caratterista cinematografico e televisivo statunitense
 William Wright (1911-1949) attore cinematografico statunitense
 William Lord Wright (1879-1947) –  sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Politici 
 William Wright (1794-1866) –  politico statunitense, sindaco di Newark, New Jersey e senatore degli Stati Uniti
 William Wright (1853-1926) –  politico e membro del Parlamento canadese
 William Wright (1862-1931) –  politico scozzese, membro del Parlamento dal 1922 al 1931
 William B. Wright (1806-1868) –  giudice capo della Corte d'Appello di New York
 William Bacon Wright (1830-1895) –  politico confederato
 William C. Wright (1866-1933) – rappresentante degli Stati Uniti dalla Georgia
 William McKay Wright (1840-1882) –  avvocato e politico del Quebec
 William W. Wright (1813-1889) –  politico di New York e commissario del canale di Erie

Scienziati 
 William Wright (1735-1819) –  medico e botanico scozzese
 William Barton Wright (1828-1915) –  ingegnere ferroviario britannico
 William Hammond Wright (1871-1959) –  astronomo statunitense
 Willy Wright (1917-2010) –  funzionario e geologo britannico

Sportivi 
 Bill Wright (n. 1914) –  giocatore di baseball statunitense
 Will Wright (n. 1973) –  ciclista gallese
 William Wright (1909-1988) –  giocatore di cricket inglese
 William Wright (n. 1900) –  calciatore che giocò per l'Exeter City e l'Huddersfield Town

Altri 
 William Wright (1895-1990) –  aviatore inglese durante la prima guerra mondiale
 William Wright (1904-1990) –  arcivescovo dell'Ontario
 William Wright – esploratore e membro australiano della spedizione di Burke e Wills
 William Wright (1830-1889) –  orientalista britannico, grammatico e studioso di siriaco e arabo
 William Wright (1562-1639) –   missionario e sacerdote cattolico inglese
 William Wright ( 1675-1682 ca.) –  corsaro inglese al servizio dei francesi e poi bucaniere partecipe di numerose irruzioni in città spagnole alla fine del 1600
 William Henry Wright (1876-1951) –  prospettore ed editore canadese
 William M. Wright (1863-1943) –  tenente generale dell'esercito degli Stati Uniti
 William Robert Wright (1935-2012) –  avvocato statunitense e storico dei mormoni
 Will Wright (n. 1960) –  informatico e autore di videogiochi e cofondatore della società di sviluppo Maxis
 Bill Wright (1917-1984) –   animatore e fumettista statunitense

Pagine correlate 
 Wright